Het ATP-toernooi van Rosmalen 1999 (met de officiële naam Heineken Trophy 1999) werd van 14 tot en met 20 juni gespeeld op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Door slechte weersomstandigheden werd de dubbelspelfinale tussen Ellis Ferreira/David Rikl en Leander Paes/Jan Siemerink geannuleerd.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen